Zabriskie ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Zabriskie (* 1982), US-amerikanischer Musiker 
 Christian Brevoort Zabriskie (1864–1936), US-amerikanischer Geschäftsmann
 David Zabriskie (* 1979), US-amerikanischer Radsportler 
 Grace Zabriskie (* 1941), US-amerikanische Schauspielerin
 Helen Zabriskie (1910–1998), US-amerikanische Badmintonspielerin, siehe Helen Zabriski

Siehe auch:
 Zabriskie Point, kalifornische Landschaft